Yari Montella (5 de enero del 2000 Oliveto Citra, Salerno, Italia) es un piloto italiano de motociclismo, actual competidor en la categoría WSSP con el equipo Kawasaki Pucceti Racing.

Biografía 
Montella inició en el Campeonato Italiano de Velocidad (CIV) en 2014. Dos años después cambió al FIM CEV Repsol con el equipo SIC58 Squadra Corse, con ese mismo equipo hizo dos carreras cómo wildcard en Moto3 en 2018. En 2019 salta al Campeonato Europeo de Moto2 finalizando séptimo donde en 2020 consigue una plaza en el Campeonato Mundial de Moto2.

Carrera

2016 
A sus 16 años hace su debut en el FIM CEV Repsol el SIC58 Squadra Corse junto a Tony Arbolino, durante el campeonato sumó puntos tres veces. Su resultado más alto en la temporada fue 7° en Valencia y su compañero Arbolino ganó la carrera y terminó segundo en otra.

2017 
En 2017, Montella siguió con el SIC58 Squadra Corse pero con Mattia Casadei. En esta temporada su resultado más alto fue un 5° puesto en Estoril.

2018 
En su último año en la FIM CEV Repsol, Montella firmó nuevamente con el SIC58 Squadra Corse, una vez más también cambió de compañero siendo este Bruno Ieraci. Montella terminó esta temporada terminando seis veces en los puntos y con un récord personal de 34 puntos terminando 17° en la clasificación.

Campeonato del Mundo de Moto3 
Montella en 2018 obtuvo dos comodines para Moto3 corriendo en San Marino y Australia con el SIC58 Squadra Corse, pero no obtuvo puntos.

2019

Campeonato Europeo de Moto2 
Montella se graduó del FIM CEV Repsol clasificando para el Campeonato Europeo de Moto2 con el equipo Ciatti Speed Up. Esa temporada Montella finalizó 3.° en Cataluña y Valencia.

2020 
En la temporada 2020 Montella. Ganando las 6 primeras carreras (ganando 8 de 11), terminando entre los diez primeros en 10 de las 11 carreras celebradas, una única retirada en toda la temporada que fue en la carrera de Aragón, Montella se alzó con el título terminando con 44 puntos de ventaja sobre Niki Tuuli. Tras finalizar la temporada fue fichado por el mismo equipo en el Campeonato Mundial de Moto2.

2021

Campeonato Mundial de Moto2 
Tras debutar la temporada 2021 en el equipo Speed Up. Su compañero de equipo, Jorge Navarro, comenzó la temporada con dos puntos de inmediato, pero, Montella no alcanzó los puntos en las primeras cuatro carreras. En el quinto fin de semana, en Francia, Montella sufrió una lesión de muñeca que lo dejó sin correr por 4 carreras sin incluir la de Francia. Su sustituto Fermín Aldeguer terminó 12° en Italia haciendo que su equipo cuestione la incapacidad de Montella para sumar puntos, cuando Montella regresó para las siguientes 2 carreras no pudo sumar puntos, diciendo que es por molestias en la muñeca. Speed Up suspendió a Montella por dos carreras para que se recupere mejor, nuevamente su reemplazo fue Fermín Aldeguer logrando un 7° puesto en Aragón. Montella regresó en la siguiente carrera, tras caer en esa misma carrera y no volver a sumar puntos Speed Up rescindió su contrato.

WSSP 
Tras la rescisión de su contrato en Moto2, Yamaha le dio una oportunidad en el Campeonato del Mundo de Supersport. Aceptando esto tuvo una sola aparición en el campeonato terminando la primera carrera en 10° puesto y la segunda en 6° lugar.

2022

WSSP 
En noviembre de 2021, Kawasaki fichó a Montella con el equipo Pucceti Racing tras sus buenas actuaciones con Yamaha en Portugal, sustituyendo a Philipp Ottl que deja el equipo para subir a WSBK.

Referencias 

Nacidos en Oliveto Citra
Pilotos de motociclismo de Italia